Fowler ist der Name folgender geografischen Objekte:

 in Antarktika:
 Fowler Ice Rise, Eisdom im Ellsworthland, Antarktika
 Fowler-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Fowler Knoll, Hügel im Ellsworthland, Antarktika

 in den Vereinigten Staaten:
 Fowler (Colorado), Ort im Otero County, Colorado
 Fowler (Illinois), Dorf im Adams County, Illinois
 Fowler (Indiana), Town im Benton County Indiana
 Fowler (Kalifornien), Stadt im Fresno County, Kalifornien
 Fowler (Kansas), Stadt im Meade County, Kansas
 Fowler (Michigan), Dorf im Clinton County, Michigan
 Fowler (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Texas County, Missouri
 Fowler (New York), Town im St. Lawrence County, New York
 Fowler (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Trumbull County, Ohio

 in Kanada:
 Fowler (British Columbia), Gebiet beim Stikine River, British Columbia
 Mount Fowler (British Columbia), Berg beim Shuswap Lake, British Columbia
 Mount Fowler (Lillooet Icecap), Berg im Lillooet Icecap, British Columbia
 Mount Fowler (Hastings Arm), Berg beim Hastings Arm, British Columbia
 Mount Fowler (Quebec), Berg in der Restigouche Region, Quebec
 Fowler Creek, Nebenfluss des Salmon River, British Columbia
 Fowler Mountain (Kings County), Berg im Kings County (New Brunswick)
 Fowler Mountain (Northumberland County), Berg im Northumberland County (New Brunswick)
 Fowler, Ontario, Gebiet im Kenora District, Ontario
 Fowler, Ontario (Thunder Bay), Gebiet in Thunder Bay District, Ontario
 Fowler Lake Recreation Site, Gebiet in Saskatchewan
 Fowlers Corners (Ontario), Gebiet im Peterborough County und Victoria County, Ontario
 Fowlers Corners (New Brunswick), Gebiet im Queens County, New Brunswick

 in Australien:
 Division of Fowler, Wahlkreis in New South Wales

Fowler ist ein Familienname, siehe Fowler (Familienname)

Fowler steht für:

 (2762) Fowler, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Fowler-Test, eine Methode der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
 Fowler-Position, eine dem Sitzen ähnliche Lagerung eines Patienten im Kranken- oder Pflegebett
 Fowler-Prozess, ein Verfahren zur Gewinnung von Fluorcarbonen
 Fowlersche Lösung, ein Medikament
 Fowler-Noll-Vo, siehe FNV (Informatik)
 John Fowler & Co., ein britischer Nutzfahrzeughersteller
 Auftriebshilfe #Fowlerklappe
 Fowler, Preston & Company
 Fauler